Крахельская — женская форма фамилии Крахельский.
 Крахельская, Кристина (1914—1944) — польская этнограф-фольклорист, поэтесса, участница Сопротивления.
 Крахельская-Филипович, Ванда (1886—1968) — революционный деятель, художник, член женского отделения Боевой организации Польской социалистической партии.